Зарівняк Григорій Лазарович (1942—2001) — композитор, заслужений працівник культури РРФСР, заслужений діяч мистецтв Республіки Комі
 Зарівняк Руслан Володимирович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки